Tenisový turnaj WTA Guangzhou International Women's Open 2010 se konal ve dnech 13. – 19. září v čínském Kantonu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Jarmila Grothová (vítězka)
  Čan Jung-žan (1. kolo)
  Akgul Amanmuradovová (2. kolo)
  Ajumi Moritová (2. kolo)
  Kchaj-čchen Čchangová (2. kolo)
  Bojana Jovanovská (1. kolo)
  Alberta Briantiová (2. kolo)
  Chanelle Scheepersová ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2010
Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2010